Anders Andersson je ime več osebnosti:

 Anders Andersson (nogometaš)
 Anders Andersson (hokejist)
 Anders Andersson (športni strelec)

Glej tudi 
 Anders Andersen (razločitev)